Цзиньа́нь — китайский топоним:

 Цзиньань (Луань) (金安) — район городского подчинения городского округа Луань провинции Аньхой
 Цзиньань (Фучжоу) (晋安) — район городского подчинения городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь